Diploconcha är ett släkte av ringmaskar. Diploconcha ingår i klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Diploconcha